

Musica 
 Bassa fedeltà – in musica, si intende la resa sonora qualitativamente inferiore rispetto ai normali standard

Editoria 
 Bassa Fedeltà – rivista musicale italiana